Иван Мальцов:
 Мальцов, Иван Акимович (1774—1853) — русский промышленник, основатель и владелец хрустальных, чугунолитейных и железоделательных, сахароваренных, рафинадных и винодельных заводов.
 Мальцов, Иван Сергеевич (1807—1880) — крупный фабрикант, литератор и дипломат, действительный тайный советник.
 Мальцов, Иван Сергеевич (1847—1920) — российский генерал от инфантерии Русской императорской армии.